bulla (amulet), amulet voor jongens in het oude Rome en Etrurië
bulla (gehoorkapsel), bolvormig stuk bot bij knaagdieren
blaar (medisch), blaar
Bulla (weekdier), weekdiergeslacht
bulla (waarmerk), waarmerk of zegel

Personen 

 Max Bulla (1905 – 1990), Oostenrijks wielrenner
 Karl Boella (1855 – 1929), Russisch fotograaf